Saint-Pellerin (Eure-et-Loir)
 Saint-Pellerin (Manche)